Az 1964. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es versenyszámát február 5-én rendezték. Az aranyérmet a svéd Sixten Jernberg nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50